Bouchardat ist der Familienname folgender Personen:

 Apollinaire Bouchardat (1806–1886), französischer Arzt, Apotheker und Chemiker
 Gustave Bouchardat (1842–1918), französischer Chemiker und Mediziner